Emich ist der Name folgender Herrscher:

 Emich I. (Nahegau), ab 940 Gaugraf oder Vizegraf im Nahegau
 Emich I. (Raugraf) (ca. 1128–1172), erster Raugraf, zweiter Sohn des Wildgrafen Emich VI. 
 Emich I. (Worms) († 1299), 1294 bis 1299 Bischof von Worms
 Emich I. (Nassau-Hadamar) († 1334), Begründer der älteren Linie der Grafen von Nassau-Hadamar
 Emich II. (Leiningen) († vor 1138), Graf von Leiningen
 Emich II. (Raugraf) († 1201), Raugraf, Sohn des Raugrafen Emich I.
 Emich II. (Nassau-Hadamar) († 1359), Sohn Emichs I. von Nassau-Hadamar, Domherr in Mainz und Speyer
 Emich III. (Leiningen) († 1180 oder 1187), Graf von Leiningen
 Emich III. (Nassau-Hadamar) († 1394), Enkel Emichs I. von Nassau-Hadamar und letzter Graf der älteren Linie Nassau-Hadamar 
 Emich IV. (* um 1215; † 1281), Graf von Leiningen-Landeck, Gründer von Landau in der Pfalz
 Emich V. (Leiningen-Landeck) († 1289), Graf von Leiningen-Landeck
 Emich V. (Leiningen-Hardenburg) († 1375), Graf von Leiningen-Hardenburg 
 Emich VII. (Leiningen-Dagsburg) († 1452), Graf von Leiningen-Dagsburg
 Emich VIII. (Leiningen-Dagsburg) († 1495), Graf von Leiningen-Dagsburg
 Emich IX. (Leiningen-Dagsburg) († 1535), Graf von Leiningen-Dagsburg
 Emich X. (Leiningen-Dagsburg) (1498–1541), Graf von Leiningen-Dagsburg
 Emich XI. (Leiningen-Dagsburg) (1540–1593), Graf von Leiningen-Dagsburg
 Emich XII. (Leiningen-Dagsburg) (1562–1607), Graf von Leiningen-Dagsburg
 Emich XIII. (Leiningen-Dagsburg) (1612–1658), Graf von Leiningen-Dagsburg

Emich ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Emich (* 1967), deutsche Historikerin
 Dietmar Emich (* 1967), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Friedrich Emich (1860–1940), österreichischer Chemiker
 Gusztáv Emich (1866–1927), ungarischer Diplomat, Politiker und Handelsminister
 Kerstin Emich (* 1962), deutsche Judoka

Siehe auch:
 Embrich
 Emicho
 Emig
 Emmich